Sd.Kfz. 3 steht für:
 Daimler DZVR 21
 Maultier (Halbkettenfahrzeug)